Platymetopius — род цикадок из отряда Полужесткокрылых.

Описание 
Цикадки размером 4-5 мм. Стройные, обычно с резкой границей лица и темени, передний край темени от округло слабо выступающего до остроугольно сильно вступающего. Около 20 видов.    

 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 

Deltocephalinae
Роды полужесткокрылых